Aappaluttuartik bezeichnet:
 Aappaluttuartik (Insel, bei Kulusuk), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Aappaluttuartik (Insel, Ilertak), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland